Gojakovići est un toponyme qui peut désigner :
 Gojakovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gojakovići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Mojkovac ;
 Gojakovići, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.